Quincke je priimek več znanih oseb:

 Georg Hermann Quincke (1834—1924), nemški fizik
 Heinrich Irenäus Quincke (1842—1922), nemški zdravnik